Конференц-центр имени Джейкоба Джейвитса () — крупный нью-йорский конференц-центр на , между 34-й и 38-й улицами, в Вест-Сайде на Манхэттене. Был построен по проекту архитектурной фирмы . Центр был открыт 3 апреля 1986 года и получил своё название в честь нью-йоркского сенатора , скончавшегося в том же году.

Центр служит местом проведения различных общественных и политических мероприятий (с 1987 —  Нью-Йоркский международный автосалон, также Нью-йоркский Комик-Кон). Он считается одним из самых используемых и оживленных конференц-центров в США, будучи при этом двенадцатым по величине.

Начиная с 2010 года центр подвергся расширению и реновации, которая завершилась в ноябре 2013 года. 

В марте 2020 года Центр был превращён во временный госпиталь для пациентов с COVID-19.

Примечания 

Экономика Нью-Йорка
Здания и сооружения, построенные в 1986 году в США
1986 год в Нью-Йорке